Кульшин — фамилия. Известные носители:
 Кульшин, Никита — (род. 2000) — российский боец смешанных боевых искусств;
 Кульшин, Юрий Владимирович — руководитель аппарата фракции партии «Единая Россия» Законодательного Собрания Иркутской.